Вольфрум () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Вольфрум, Вальтер (1923—2010) — немецкий пилот ас Люфтваффе во время Второй мировой войны.
 Вольфрум, Рюдигер (род. 1941) — профессор международного права Гейдельбергского университета, директор .
 Вольфрум, Филипп (1854—1919) — немецкий композитор и органист.